Алекса́ндр Ога́рков:
 Огарков, Александр Александрович (род. 1987) — российский биатлонист.
 Огарков, Александр Васильевич (1875—1963) — земский врач, руководитель Мытищинской лечебницы.